Col nome di Francesco Loredano (variante italianizzata del cognome veneto Loredan) ci si può riferire a varie persone:
Francesco Loredan (1685-1762), doge della Repubblica di Venezia
Giovanni Francesco Loredan (1607-1661), letterato e politico veneziano